Ksenofont – grecki historyk
 Ksenofont – imię męskie
 Ksenofont z Efezu – grecki powieściopisarz
 Ksenofont z Koryntu – grecki atleta, olimpijczyk
 Ksenofont (zm. 1834) – rosyjski biskup prawosławny